Magda – variante del nome proprio di persona femminile Maddalena
 Magda – attrice e produttrice cinematografica egiziana
 Magda – DJ polacca
 Frédéric Magda – scrittore francese
 Magda – comune brasiliano dello stato di San Paolo
 Magda – vecchio nome di Lernarot, comune dell'Armenia

Cinema e televisione
 Magda – Bond girl, personaggio di James Bond
 Magda – personaggio della serie televisiva Sex and the City
Magda – film del 1917 diretto da Émile Chautard
Magda – film del 1944 diretto da Ahmed Galal